Das Monte Carlo Masters 2004 war ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. April 2004 im Monte Carlo Country Club, im französischen Roquebrune-Cap-Martin, in der Nähe von Monaco, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004, wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen und gehörte zur Kategorie ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Juan Carlos Ferrero, der dieses Jahr als Setzlistenzweiter bereits in der ersten Runde ausschied. Nach der Absage des Ersten der Setzliste Andy Roddick gewann der Dritte der Setzliste Guillermo Coria aus Argentinien das Turnier, indem er sich gegen den Vierten der Setzliste, den Deutschen Rainer Schüttler in drei Sätzen glatt durchsetzte. Es war sein achter Karrieretitel und der zweite bei einem Masters. Bereits im Jahr zuvor hatte er das Finale erreicht. Schüttler konnte in Monte Carlo das einzige Mal ein Masters-Finale erreichen. Die Vorjahressieger des Doppels Mahesh Bhupathi und Maks Mirny schieden dieses Jahr im Viertelfinale aus, obwohl sie die Setzliste anführten. Mit Tim Henman und Nenad Zimonjić gewann eine ungesetzte Paarung das Turnier, die ihren einzigen gemeinsamen Titel gewannen. Für Henman war es zudem der zweite Titel in Monte Carlo nach 1999, obwohl er nur vier Titel im Doppel, während seiner Karriere, gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht am besten gesetzten Paarungen im Doppel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin